Василий Рязанский (умер в 1295 году или между 1356 и 1360) — епископ Русской церкви, епископ Рязанский и Муромский.

Почитается Русской церковью как святой в лике святителей.

Жизнеописание 
Святитель Василий — четвёртый из епископов рязанских, упомянутый в Лаврентьевской летописи. По преданию, принял постриг в Муроме, затем был хиротонисан во епископа Муромского.

По запустении града Мурома от неверных людей прибыл из Киева в Муром благоверный князь Георгий Ярославич. Сей князь обновил тамошнюю церковь Благовещения и второй храм св. страстотерпцев Бориса и Глеба и поставил в церкви их, по-прежнему, епископа, именем Василия, мужа праведна и благочестива.

Созданная в середине XVI в. «Повесть о епископе Василии» рассказывает, что он совершил чудо, будучи епископом муромским. После того, как толпа, по проискам бесовским, обвинила Василия в постыдном поведении («О, епископе, недостойно тебе имети дев в храмине своей на ложе») и потребовала его смерти. Василий, после молитвы, вышел к Оке, распростёр по воде епископскую мантию, встал на неё с образом Богородицы в руках, и так в шесть часов был перенесён против течения до Старой Рязани. Кафедра была перенесена из Мурома в Старую Рязань, а после её разрушения и запустения — в Переяславль Рязанский, т.е. в Рязань современную.

Подобному же изгнанию, согласно житию, подвергся святитель Иоанн Новгородский. Но бойкие новгородцы сумели перехватить плот, на котором он плыл вверх по реке, и святитель вернулся в Новгород.

Почитание и прославление 

Предание о святителе Василии сбивчиво и анахронично. С этим именем известно два Рязанских епископа (один — конца XIII века, другой — середины XIV века).

Он не был канонизирован в числе муромских святых на Соборе 1547 года, но его местное почитание скорее всего явилось следствием соборного прославления Муромских чудотворцев.

Мощи святителя Василия были обретены в Рязани у Борисоглебского собора  1609 года и перенесены в кафедральный Успенский (ныне Христорождественский) собор. Обретение и перенесение святых мощей святителя было совершено Рязанским архиепископом Феодоритом (1605—1617). Мощи были положены под спудом на левом клиросе. Тогда же были составлены тропарь и кондак святителю. С того времени имя святителя Василия «поминается во всех церквах Рязанской епархии».

Указом 1814 года Святейший синод разрешил праздновать память святителя Василия 21 мая, вместе с Муромскими чудотворцами.
Указом Святейшего синода 1881 года утверждены дни празднования памяти святителя Василия: 3 июля — в день блаженной кончины (преставление) и 10 июня — в день перенесения его мощей. Местное празднование святителю Василию совершается также 21 мая по юлианскому календарю.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Василий I епископ Рязанский.
 Святитель Василий, епископ Рязанский и Муромский на сайте Православие.Ru
 Житие святителя Василия, епископа Рязанского
 Повесть о перенесении епископской кафедры из Мурома в Рязань
 Образ XIX века, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Христианские святые XIII века
Русские православные святые
Епископы Русской православной церкви
Святители
Канонизированные в XVI веке
Персоналии:Муром
Персоны без указанного места рождения